Decio Azzolini ist der Name folgender Personen:

* Decio Azzolini der Ältere (1549–1587), italienischer Geistlicher, Bischof von Cervia und Kardinal
 Decio Azzolini der Jüngere (1623–1689), italienischer Geistlicher, Kardinal